Храм Афродіти Кітерійської () — в античності давньогрецький храм на острові Кітера, присвячений богині кохання Афродіті. Найстаріший храм цієї богині. Був головним осередком культу Афродіти, незважаючи на невеликі розміри святилища. В центрі храму розміщувалася дерев'яна статуя богині в обладунку зі зброєю. Збудований близько VI ст. до н. е. на горі Палеокастро (253 м); як повідомляють Геродот і Павсаній, вперше закладений фінікійцями. Названий на честь Афродіти Небесної (, Aphrodítē Ouranía). Згідно з Гесіодом, Кітера була першим островом, куди ступила Афродіта після народження з моря. Дочірнім храмом Кітерійського був великий храм Афродіти Кіпрської на Кіпрі. 1973 р. на місці храму проводилася археологічні розкопки Пенсильванським університетом і Афінською британською школою.

Назва 
 Храм Афродіти Кітерійської (; )
  Храм Афродіти-Кітерійки — за одним із прізвиськ богині.
 Святилище Афородіти ()

Згадки

Гесіод 
Фрагмент про народження Афродіти і її поява на острові Кітера.

Геродот 
Фрагмент про походження Кітерійського храму Афродіти від фінікійців.

Павсаній 
Фрагмент про фінікійське походження храму.

Фрагмент про старшинство храму.

У поп-культурі

Відеоігри 
 Assassin's Creed Odyssey (2018)

Примітки

Джерела 
 
 
 Павсаній. Опис Греції.

Література 
 Coldstream, J; Huxley, G. Kythera: Excavation and Studies Conducted by the University of Pennsylvania Museum and the British School of Athens, Noyes Press, 1973.
 Vanges, Peter D. Kythera A History of the Island of Kythera and its People. Kytherian Brotherhood of Australia, 1993.

Посилання 
 Temple of Aphrodite Paleokastro 
 Kythera and Hellenic Culture: 'The Birthplace of Aphrodite' 

Храми Афродіти
Культові споруди, побудовані в VI столітті до н. е.
Давньогрецькі храми